Індекс ( від indico — вказую, subscript) — число, букви або інша комбінація символів, що вказує місце елемента в сукупності або характеризує стан деякої системи (список, реєстр, покажчик).
 символ, який зв'язаний з іменем множини для визначення конкретної підмножини або її елементу;
 вираз, що вказує номер елементу масива;
 список, покажчик, перелік будь-чого;
 реквізит, що дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук документа, його схоронність і контроль виконання;
 цифровий показник послідовних змін у розвитку будь-якого економічного явища:
 обсягу виробництва
 роздрібних цін
 реальної заробітної плати тощо.
 Індекс змін звичайно складають за певний період в відсотках до вихідної цифри, яку беруть за 100 %.

Див. також 

 Поштовий індекс
 Індекс в'язкості
 Індекс директорії вебсервера
 Кольоровий індекс
 Індекс Рога
 Індекс-мінерали
 Індекс таблиці бази даних
 Індекси гірничої галузі
 Індекс людського розвитку
 Індекс промислового виробництва
 G-index
 :Категорія:Вікіпедія:Індекси